Wallace Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Wallace Run (Mohongahela River)  im Fayette County
 Wallace Run (Clearfield Creek)  im Clearfield County
 Wallace Run (Sugar Creek)  im Bradford County
 Wallace Run (Oakland Run)  im York County
 Wallace Run (Beaver River)  im Beaver County
 Wallace Run (Bald Eagle Creek)  im Centre County